102 steht für:

 das Jahr 102
 Iljuschin Il-102, Flugzeugtyp 
 kkStB 102, österreichische Personenzug-Lokomotive
 SB 102, österreichische Tenderlokomotive
 102 (Processing), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode #1xx – Informationen

Siehe auch: